Die Primeira Liga 2020/21 war die 87. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 18. September 2020 mit der Partie des FC Famalicão gegen Benfica Lissabon eröffnet und am 19. Mai 2021 mit dem 34. Spieltag beendet. Im Anschluss fand noch die Abstiegsrelegation statt.

Amtierender Meister und Pokalsieger war der FC Porto.

Änderungen gegenüber der Saison 2019/20 
 Der Tabellensechzehnte muss in der Abstiegsrelegation gegen den Dritten der Liga Portugal 2 antreten.

Teilnehmer

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Relegation 
Der Sechzehnte der Primeira Liga spielte gegen den Dritten der Liga Portugal 2 2020/21 um die Qualifikation für die Primeira Liga 2021/22. Die Spiele wurden am 26. und 30. Mai 2021 ausgetragen. Der Zweitligist FC Arouca gewann beide Spiele und kehrte damit nach vier Jahren in die Primeira Liga zurück.

|}

Die Meistermannschaft von Sporting Lissabon

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2020/21